Krause (kraus signifie frisé) est un nom de famille très répandu en Allemagne dont il existe de nombreuses variantes, telles que Krauss ou Kraus.

Patronyme 

 Barbara Krause (1959-), nageuse et handballeuse est-allemande ;
 Bernie Krause (1938-), musicien américain ;
 Brian Krause (1969-), acteur américain ;
 Charles Krause (19?-19?), gymnaste américain ;
 Christiane Krause (1950-), athlète ouest-allemande ;
 Christopher-Robin Krause (né en 2001), cavalier français ;
 Dagmar Krause (1950-), chanteuse allemande ;
 Dieter Krause (1936-2020), kayakiste allemand ;
 Ernst Hans Ludwig Krause (1859-1942), botaniste et entomologiste allemand ;
 Ernst Ludwig Krause (1839-1903), biologiste allemand ;
 Georg Krause (1901-1986), directeur de la photographie allemand ;
 Gottlob Krause (1850-1938), africaniste et linguiste allemand ;
 Günther Krause (1953-), ministre allemand ;
  (1966-) violoniste folk allemande ;
 Helga Krause (1935-1989), monteuse est-allemande ;
 Jakob Krause (1531/1532-1586), relieur allemand ;
 Jerry Krause (1939-2017), dirigeant américain de basket-ball ;
 Johann Wilhelm Krause (1751-1828), architecte allemand ;
  (1957-), infographiste allemand ;
  (1797-1868), anatomiste allemand ;
 Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832), philosophe ;
 Kurt Krause (1883-1963), botaniste allemand ;
 Louisa Krause (1986-), actrice américaine ;
 Martin Krause (1853-1918), concertiste allemand ;
  (1851–1920), mathématicien allemand ;
 Max Krause (1880-1937), rosiériste allemand ;
 Max Krause (1909–1944), orientaliste et historien des mathématiques allemand ;
 Michael Krause (1946-), joueur de hockey sur gazon allemand ;
  (1929-), économiste américain ;
 Nadine Krause (1982-), handballeuse allemande ;
 Olivo Krause (1857-1927), hautboïste et compositeur danois ;
 Paul Krause (1942- ), footballeur américain ;
 Peter Krause (1965- ), acteur américain ;
 Phil Krause (1911-1977), joueur et entraîneur de basket-ball américano-lituanien ;
 Robert Krause (19?-), réalisateur, monteur et scénariste allemand ;
 Roswitha Krause (1949-), handballeuse et nageuse allemande ;
 Rudolf Krause (1907-1987), pilote automobile est-allemand ;
 Rudolf Krause (1927-2003), joueur et entraîneur de football est-allemand ;
  (1964-), acteur allemand ;
 Sigrun Krause (1954-), fondeuse allemande ;
 , coureurs allemands du combiné nordique ;
 Tom Krause (1934-2013), baryton-basse finlandais ;
 Walther Krause (1890-1960), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Variantes

Voir aussi 
Les corpuscules de Krause, décrit par Karl Friedrich Theodor Krause

Liens externes 
 

Patronyme allemand